Zolli steht für:
 den Spitznamen des Zoo Basel
 den Spitznamen des 2013 abgerissenen Zollinlandstadions in Bremerhaven

Zolli ist der Familienname folgender Personen:
 Eugenio Zolli (1881–1956), Großrabbiner von Rom und Holocaustüberlebender
 Paolo Zolli (1941–1989), italienischer Romanist, Linguist, Dialektologe und Lexikograf

Siehe auch:
 Zoli
 Solli